Isles kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Isles-sur-Suippe, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Isles-lès-Villenoy, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Isles-les-Meldeuses, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France,